Llubí är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i regionen Balearerna, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Madrid. Llubí ligger  meter över havet och antalet invånare är . Den ligger på ön Mallorca.

Terrängen runt Llubí är platt. Den högsta punkten i närheten är Puig de Massanella,  meter över havet,  km nordväst om Llubí. Runt Llubí är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Inca,  km väster om Llubí. Trakten runt Llubí består till största delen av jordbruksmark.

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Balearerna